Лос Трес Сијетес има више значења:

 Лос Трес Сијетес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Трес Сијетес (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику